Gendarme – persona appartenente alla Gendarmeria
 Gendarme – cavaliere in servizio al regno di Francia nel quindicesimo-sedicesimo secolo.
 Gendarme – elevazione particolare su una cresta o su un fianco di montagna
 Tessitore gendarme (Ploceus cucullatus) – specie di uccello